Flats – comunità non incorporata del Nebraska, USA
Flats – comunità non incorporata della Virginia Occidentale, USA
Flats – gruppo musicale punk inglese

Pagine correlate 
The Flats
Flat